Борис Элькис (; род. 1973, Москва) — американский композитор и кинооператор.

Фильмография 
 Идеальный побег — (триллер Дэвида Туи 2009 год) - композитор
 Приговорённые (фильм) (2007) — композитор; создание звуковой дорожки фильма (музыка, диалоги, звуковые эффекты) с помощью компьютерных программ (music programmer)
 What About Your Friends: Weekend Getaway — дополнительная музыка
 Divided City — композитор
 The Godson (Крёстный сын) — композитор
 Streetwise — композитор
 Bugged — композитор
 Æon Flux (Эон Флакс) — создание звуковой дорожки фильма программными средствами (music programmer)
 Call of Duty 2 (Video game) — создание звуковой дорожки фильма программными средствами (music programmer)
 Harsh Times — создание звуковой дорожки фильма программными средствами (movie trailer video)
 Туман (фильм)(The Fog) — создание звуковой дорожки фильма программными средствами (music programmer)
 Широко шагая (фильм, 2004) (Walking Tall) — создание звуковой дорожки фильма программными средствами (music programmer)
 Фредди против Джейсона — создание звуковой дорожки фильма программными средствами (music programmer)
 Cloud Seven (2005) — композитор
 Lost — дополнительная музыка
 9-11: American Reflections — монтаж
 The House 2 — композитор

Ссылки 
 Борис Элькис на IMDB.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся в Москве
Композиторы США
Кинооператоры США